Пенистые  — топоним в России.

 Пенистые — озёра, исток руч. Пенистый, севернее оз. Экитыки, Чукотский автономный округ, координаты 67°35' с. ш. 179°21' в. д., код ГКГН 783027.

Сахалинская область 
 Пенистые — скалы, к югу от о. Парамушир, Курильские острова, Тихий океан координаты 50°00' с. ш. 155°26' в. д., код ГКГН 0260186.
 Пенистые — камни, у входа в бух. Скоба, о. Уруп координаты 45°49' с. ш. 150°02' в. д., код ГКГН 0742843.

См. также 
 Пенистая
 Пенистое
 Пенистый